Susenburg steht für:

 Eine mittelalterliche Schreibweise der Landgrafschaft Sausenburg (Teil der Markgrafschaft Hachberg-Sausenberg und später der Markgrafschaft Baden)
 Susenburg, ein Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken